Порка — власна назва.

Топоніми

Вале-да-Порка — парафія.